Geografia:
 Los Tossalets (Cervera): cim del municipi de Cervera (Segarra)
 Los Tossalets (Castell de Mur): cim del municipis de Castell de Mur i Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Los Tossalets (Sant Esteve de la Sarga): cim del municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)